Siły Zbrojne Wyzwolenia Narodowego – organizacja terrorystyczna z Portoryko
 Siły Zbrojne Wyzwolenia Narodowego – organizacja partyzancka z Wenezueli